Klugenotus är ett släkte av mossdjur. Klugenotus ingår i familjen Cerioporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Klugenotus